Underground, manifestacions artístiques o als estils de vida que hom considera alternatius
 Transport: En anglès undergound és un sinònim de metro
 Underground Electric Railways Company (UERL), holding d'empreses ferroviàries
 Metro de Londres (en anglès, London Underground), sistema de metro o ferrocarril metropolità de Londres
 Cinema: Underground (pel·lícula), pel·lícula europea dirigida per Emir Kusturica
 Literatura: Underground (Haruki Murakami), recull d'entrevistes del 1998 sobre el gas amb gas sarín al metro de Tòquio 1998 
 Música:
 The Velvet Underground, grup de rock format a Nova York en la dècada del 1960
 The Velvet Underground and Nico, primer disc de la banda de Nova York The Velvet Underground
 Videojocs: Need for Speed: Underground (NFSU), videojoc de curses, desenvolupat i publicat per Electronic Arts el 2003